Seyboldt ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuelle Seyboldt (* 1970), französische evangelische Pfarrerin 
 Franziska Seyboldt (* 1984), deutsche Journalistin und Autorin
 Thomas Seyboldt, deutscher Musiker und Musikwissenschaftler 

Siehe auch:

 Seibold
 Seiboldt
 Seybold